Miquel de Palol i Felip (Girona, 1885-1965), escriptor català
 Miquel de Palol i Muntanyola, (Barcelona, 1953) és un arquitecte, poeta i narrador català